Премијер лига 2019/20. је била 28. сезона Премијер лиге, најјаче професионалне енглеске фудбалске лиге, од њеног оснивања 1992. године. Бранилац титуле био је Манчестер Сити, другу годину заредом. Ливерпул је освојио своју прву премијерлигашку титулу и прву титулу у првенству још од 1990. године.

Током сезоне, Ливерпул је оборио многе енглеске лигашке рекорде међу којима су: најбрже осигурана титула (седам утакмица пре краја такмичења), највећа разлика у бодовима од најближег пратиоца (25 бодова) и најдужи победнички низ на домаћем терену (24 утакмице).

Услед пандемије вируса корона, одбор Премијер лиге одлучио је зауставити такмичење 13. марта 2020. Почетна суспензија, до 4. априла, продужена је до даљњег. Сезона је коначно настављена 17. јуна, а завршена је 26. јула.

Ово је била прва сезоне у Премијер лиги где је коришћен ВАР систем. Такође су уведена нова правила која се тичу играња руком, пенала и измена.

Тимови 
Двадесет тимова се такмичило у лиги — седамнаест тимова из претходне сезоне и три тима која су промовисана из Чемпионшипа. Промовисани тимови су били Норич Сити, Шефилд јунајтед и Астон Вила. Норич и Астон Вила су се вратили у елиту после три године, док се Шефилд вратио после дванаест година одсуства. Они су заменили Кардиф Сити, Фулам и Хадерсфилд таун који су испали из лиге. Кардиф и Фулам су испали из елите након само годину дана, а Хадерсфилд је испао након две године у истој. Након осам година, ниједан клуб из Велса се није такмичио у овој сезони Премијер лиге.

Екипе и локације

Особље и опрема

Промене тренера

Табела 

 (Ш) — Шампион ;  (И) — Испали из лиге 

 Правила рангирања тимова:
 Број бодова
 Гол разлика
 Већи број постигнутих голова
 Бараж (само у случају одређивања првака, испадања из лиге или квалификација за УЕФА-ина такмичења)

Статистике

Најбољи стрелци

Хет-трикови 

Напомене
4 Играч је постигао четири гола;(Д) — домаћин;(Г) — гост.

Најбољи асистенти

Најбољи голмани

Картони

Играч 
 Највише жутих картона: 12
 Лука Миливојевић (Кристал палас)

 Највише црвених картона: 2
 Фернандињо (Манчестер Сити)
  Кристијан Кабазеле (Вотфорд)
  Давид Луиз (Арсенал)

Клуб 
 Највише жутих картона: 86
 Арсенал

 Највише црвених картона: 5
 Арсенал

Награде

Месечне награде

Годишње награде

Напомене

Референце

Спољашње везе 
 Званични веб-сајт

Премијер лига
Сезона 2019/20. у енглеском фудбалу